Arthur Iturria – rugbista a 15 francese
 Mikel Iturria – ciclista su strada spagnolo